Charles Jones peut désigner :
 Charles Jones (1957-), joueur américain de basket-ball ;
 Charles Jones (1962-), joueur américain de basket-ball ;
 Charles Jones (1975-), joueur américain de basket-ball ;
 Charles Jones (1910-1997), compositeur canadien.